VII Liceum Ogólnokształcące im. Wandy Szuman w Toruniu – szkoła ponadpodstawowa, założona w 1991 roku w Toruniu.

Lokalizacja 
Szkoła znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Batorego 39b, w sąsiedztwie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK i Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska

Historia 

Szkołę powołano do życia w 1991 roku, a jej pierwszą siedzibą stał się budynek Zespołu Szkół Medycznych przy ul. Sienkiewicza 40/42. W 1995 roku przeniesioną ją do nowego gmachu przy ul. Batorego 39b, gdzie działa do dziś. Od 2002 roku placówka prowadzi oddziały integracyjne. 30 września 2016 roku władze szkoły zorganizowały obchody 25 – lecia jej istnienia

Absolwenci 
 Kamil Dobrowolski - aktor rzeszowskiego Teatru „Maska”

Ranking

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona szkoły

Licea ogólnokształcące w Toruniu